Jaarmarktcross Aalter
 Jaarmarktcross Niel